3-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин (The 1975 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1975) проводился с 1 марта по 15 марта 1975 на стадионе  в городе Куала-Лумпур (Малайзия).

Чемпионом стала сборная Индии (впервые в своей истории), победившая в финале сборную Пакистана со счётом 2:1 (эти же команды встречались в финале самого первого чемпионата мира в 1971 году; тогда победу одержала сборная Пакистана). Бронзовым призёром стала сборная ФРГ, победившая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 4:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1976

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1975 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1975
1975 год в Малайзии
Хоккей на траве
Хоккей на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Март 1975 года